Respighi:
 Elsa Respighi
 Lorenzo Respighi
 Ottorino Respighi
 Pietro Respighi

 (16930) Respighi